Le mot cachet peut désigner :
 un sceau (par exemple de cire) scellant une lettre : une enveloppe cachetée est une enveloppe scellée.
 un tampon encreur : « Le cachet de la poste faisant foi. »
 la rémunération des gens du spectacle, en particulier dans le monde de la chanson et du théâtre : « toucher un cachet ».
 la rémunération d'acteur de cinéma, peu à peu est de moins utilisé en France. 
 en pharmacie, un cachet est une forme médicamenteuse solide, à avaler, constituée d'une enveloppe dure contenant une dose d'un ou plusieurs principes actifs. 
 en France, sous l'Ancien Régime, les lettres de cachet permettaient d'emprisonner quelqu'un sans jugement.
 « Avoir du cachet » signifie posséder un certain luxe, du prestige, ou du charme (généralement pour un lieu).
 Arrêt dame Cachet

Noms propres 
 Carel Adolph Lion Cachet